Schwarzenborn – città in Assia
 Schwarzenborn – comune in Renania-Palatinato